Росконце́рт:
 В Советском Союзе:
 «Росконцерт (1965—1991)» — республиканское концертно-гастрольное предприятие.

 В Российской Федерации:
 Росконцерт (2015) (до 2015 — «Содружество») — государственное бюджетное учреждение, правопреемник советского Союзконцерта.
 ЗАО «Росконцерт» — гастрольно-концертное агентство, с 2017 года — подразделение компании Warner Music Russia.